Клещенко:

 Клещенко, Александр Александрович (род. 1995) — российский футболист.
 Клещенко, Анатолий Дмитриевич (1921—1974) — русский советский поэт и прозаик.
 Клещенко, Василий Петрович (1976—2022) — Герой Российской Федерации.
 Клещенко, Ники (род. 2001) — молдавский футболист. Сын Сергея Клещенко.
 Клещенко, Сергей Викторович (род. 1972) — советский и молдавский футболист, тренер.